КГС

 Куйбышевгидрострой
 Курсо-глиссадная система
 Классификатор государственных стандартов
  — крупнейший в Европе го-сервер

кгс
 Килограмм-сила